Институт проблем освоения Севера СО РАН — один из институтов Тюменского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Тюмени.

Общие сведения 
Общее направление научных исследований, закрепленное в Уставе института – проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение новых знаний в области изучения проблем взаимодействия человека, природы и общества, этногенеза, этнической истории древних и современных обитателей Северной Азии в контексте культурного многообразия, эколого-ландшафтного окружения и адаптационных возможностей.

В институте реализуются следующие ключевые направления научных работ:

Археологические исследования (поиск и раскопки поселений и могильников, изучение древних технологий, жизнеобеспечения и особенностей расселения древнего населения на территории Западной Сибири в голоцене) 

Этнология и этнография народов Западной Сибири и прилегающих регионов (этническое и социально-демографическое развитие, традиционная хозяйственная деятельность, этническая экология, социокультурная адаптация, демография, семейно-брачные традиции, духовная и материальная культура населения региона)

Антропология (физическая, историческая, культурная, социальная: палеоантропологические исследования древних коллективов и антропологическое своеобразия современных коренных народов, этнокультурные особенности, социальная история, формировании регионального культурного ландшафта)

Экология и геоэкология (изучение биоразнообразия в условиях изменения климата и режима природопользования, особо охраняемые природные территории, географические и экологические основы рационального природопользования и устойчивого развития северных районов Западной Сибири).

История 
Институт был основан 15 декабря 1985 года согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20.08.85 № 797 и постановлением Президиума АН СССР от 28.11.85 г. № 1223.

В первоначальный состав института вошли отделение инженерной геокриологии Института геологии и геофизики СО АН СССР, отдел экономических исследований Института экономики и организации промышленного производства СО АН СССР и лаборатория оптимизации развития и функционирования Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса Сибирского энергетического института с проектной численностью 500 чел. и 15 структурными подразделениями. С 1 октября 1990 года на базе Института в городе Тюмени был организован Тюменский научный центр СО АН СССР. Численность сотрудников изменялась от 305 (1990 год) до 54 человек (2010 год).. В 1989 была создана Лаборатория языков и культуры коренных народов Сибирского Севера, первый заведующий — О. А. Донских. В 1990 году появилась лаборатория археологии, в создании которой принимал участие А. В. Матвеев.

Кроме того, на базе лабораторий института позднее были созданы ещё два института, которые в дальнейшем отделились от него. Сначала в 1988 году на основе постановления СО РАН № 493 от 05.11.88 г. от ИПОС СО РАН отделился Институт механики многофазных систем. А затем в 1991 году на основе постановления СО РАН № 261 от 07.05.91 г. от ИПОС СОРАН отделился Институт криосферы Земли.

Директора 
Первым директором-организатором был профессор В. П. Мельников, доктор геолого-минералогических наук, академик РАН. В дальнейшем институт возглавляли:
 1991—2007 — профессор В. Р. Цибульский, доктор технических наук.
 2007 — д.и.н А. Н. Багашев.

Структура 
В составе института следующие научные подразделения:
 Сектор физической антропологии;
 Сектор этнологии;
 Сектор социальной антропологии;
 Сектор археологии;
 Сектор археологических и природных реконструкций;
Сектор геоэкологии;
 Сектор биоразнообразия и динамики природных комплексов.

Электронные научные издания 
Институт издаёт несколько электронных научных изданий, статьи которых находятся в свободном доступе в интернете.
 Вестник археологии, антропологии и этнографии, ISSN 2071-0437 (основан в 1997 году, выходит два раза в год, главный редактор — д.и.н. А. Н. Багашев) 
 Вестник кибернетики, ISSN 1999-7604 (основан в 2002 году, выходит один раз в год, главный редактор — д.т. н., проф. В. Р. Цибульский)
 Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения, ISSN 2071-0429 (основан в 2000 году, выходит один раз в год, главный редактор — д.б.н. С. П. Арефьев)

Дирекция 
 Директор — Багашёв Анатолий Николаевич, доктор исторических наук.
 Зам. директора по научной работе:
 Ткачёв Александр Александрович, доктор исторических наук

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН
 История освоения Севера России

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Тюменской области
Наука в Тюмени